Miejscowości w USA:
 Ephrata – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Ephrata – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Ephrata (ang. Ephrata Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster